Pedicellarum, monotipski biljni rod iz porodice kozlačevki smješten u tribus Potheae. Jedina vrsta je P. paiei endem sa Bornea.

Izvori 

Pothoideae
Flora Bornea